USS Enterprise se poate referi la:

SUA

Nave comerciale
USS Enterprise (1775)
Enterprise (1776)

Nave militare
USS Enterprise (1799)  
USS Enterprise (1831)
USS Enterprise (1874)
USS Enterprise (SP-790)
USS Enterprise (CV-6), clasa Yorktown 
USS Enterprise (CVN-65)

Star Trek

Star Trek: Enterprise - un serial din universul Star Trek
USS Enterprise (XCV 330) (anii 2130) - este nava din Star Trek: Filmul și din serialul Star Trek: Enterprise.
Enterprise (NX-01) -nava din serialul Star Trek: Enterprise.
USS Enterprise (NCC-1701) (perioada 2245–2285) - este nava din serialul original, din primele trei filme și din filmul Star Trek din 2009.  
USS Enterprise (NCC-1701-A)
USS Enterprise (NCC-1701-B)
USS Enterprise (NCC-1701-C)
USS Enterprise (NCC-1701-D) - este a 24-a navă stelară din universul fictiv al Star Trek și principalul loc de desfășurare al serialului de televiziune Star Trek: Generația următoare
USS Enterprise (NCC-1701-E) - nava principală din filmele: Star Trek: Primul contact, Star Trek: Rebeliune și Star Trek: Nemesis
USS Enterprise (NCC-1701-J)

Astronomie

9777 Enterprise - un asteroid din Centura de asteroizi

Astronautică
Enterprise OV-101 - naveta spatială americană care a ieșit în spațiul cosmic pentru prima oară în 1977

Navele din Star Trek